Debout les morts est une expression pouvant désigner :

 deux livres par Jacques Péricard au sujet de la Première Guerre mondiale : Face à face (Payot, 1916) et Pâques rouges (Payot, 1918) ;
la devise du 95 régiment d'infanterie (France), adoptée en 1919, et issue d'un de ses faits d'armes de la Première Guerre mondiale (le même épisode que celui du titre des livres de Péricard) ;
 le titre d'un film muet de 1916, Debout les morts !, réalisé par Léonce Perret, André Heuzé et Henri Pouctal ;
 un roman de Fred Vargas, Debout les morts, paru en 1995.

Homonymie de titre